World Rally Car este un bolid de curse, construit conform caracteristicilor specificate de FIA, pentru a concura Campionatul Mondial de Raliuri (WRC). Specificațiile WRC au fost introduse de FIA în 1997.

Bolizi

Galerie

Note

Legături externe

The cars at WRC.com 

Campionatul Mondial de Raliuri
Curse auto
Automobilism